La Route nationale 61 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 61 en Belgique
 Route nationale 61 en Estonie
 Route nationale 61 en France métropolitaine

Voir aussi